

Geografia 
 San Fiorenzo  (in francese Saint-Florent) – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica

Santi 
 San Fiorenzo di Valle di Preci deceduto o il 548 o 552
 San Fiorenzo († 235) – martire a Roma con san Felice, celebrato il 25 luglio
 San Fiorenzo di Cartagine – martire con i santi Catulino, Gennaro ed altri, celebrato il 15 luglio
 San Fiorenzo di Perugia († 250) – martire a Perugia con i santi Ciriaco, Faustino, Giuliano e Marcellino, celebrato il 5 giugno
 San Fiorenzo di Bastia (†297) – martire sotto Diocleziano e Massimiano, celebrato il 14 giugno
 San Fiorenzo di Sirmio (IV secolo) – martire a Sirmio con i santi Geminiano e Saturo, celebrato il 6 aprile
 San Fiorenzo di Osimo (†303) – martire a Osimo con san Diocleziano e san Sisinnio, celebrato il 16 maggio
 San Fiorenzo di Bonn (†303) – martire a Bonn con San Cassio ed altri compagni di fede della Legione tebea, celebrato il 10 ottobre
 San Fiorenzo martire (†303) – martire con i santi Antimo, Massimo, Basso, Fabio, Sisinnio, Diocleziano, Faltonio, Piniano e Anicia Lucina, celebrato l'11 maggio 
 San Fiorenzo di Tessalonica (†312) –  martire a Tessalonica, celebrato il 13 ottobre
 San Fiorenzo I di Vienne (†374) – vescovo di Vienne, celebrato il 3 gennaio
 San Fiorenzo di Cahors (†380) – vescovo di Cahors, celebrato il 4 luglio
 San Fiorenzo di Semina (V secolo) – vescovo di Semina celebrato il 2 maggio 
 San Fiorenzo di Glonne (V secolo) – sacerdote ed eremita francese, celebrato il 22 settembre
 San Fiorenzo di Foligno (†540) – monaco, celebrato il 23 maggio
 San Fiorenzo di Orange (†524) – vescovo di Orange in Francia, celebrato il 17 ottobre
 San Fiorenzo di Strasburgo (†624) – vescovo di Strasburgo, celebrato il 7 novembre
 San Fiorenzo abate (VII secolo) – abate irlandese, celebrato il 15 dicembre